El término Nana puede referirse a:

 Nana, una niñera empleada tiempo completo o semicompleto. 
 Nana, canción de ritmo suave y relajante para ayudar a dormir a los bebés.
 Im Jin Ah, más conocida como Nana, cantante, compositora, modelo y bailarina profesional surcoreana.
  Hana Nurul, conocida como Nana, cantante y actriz malaya.
 Nana, sección de un género de especies vegetales.
También puede referirse a alguna de estas figuras mitológicas:
 Nana, en la mitología mesopotámica, dios masculino de la Luna.
 Nana, náyade hija del dios-río frigio Sangario, madre de Atis.
 Naná Baruqué es una de las deidades de la religión yoruba.

O a una de estas obras de arte:
 Nana (1880), novela de Émile Zola.
 Nana (2000), manga y anime de Ai Yazawa. 
Nana (2005), película basada en el manga. 

 Nana (2004), novela de Chuck Palahniuk.

Enlaces externos